Пьянков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Пьянков, Алексей Петрович (1901—1987) — российский, белорусский историк.
 Пьянков, Анатолий Павлович (1925—2008) — полный кавалер ордена Славы.

Б 
 Пьянков, Борис Евгеньевич (1935—2023) — советский военачальник, начальник Гражданской обороны СССР, заместитель министра обороны СССР, генерал-полковник.

В 
 Пьянков, Василий Петрович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Пьянков, Виктор Владимирович (род. 1944) — епископ Русской православной церкви, викарий Московской епархии.
 Пьянков, Владимир Иванович (1954—2002) — ботаник и фитофизиолог.

Е, И, М, Н 
 Пьянков, Евгений Александрович (1921—1996) — 1-й секретарь Запорожского городского комитета КПУ.
 Пьянков, Иван Петрович (1856—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
Пьянков, Игорь Васильевич (1936—2020) — советский российский историк, д.и.н., профессор, исследователь истории Средней Азии.
 Пьянков, Михаил Иванович (1923—2005) — полный кавалер ордена Славы.
 Пьянков, Николай Алексеевич (1922—1999) — советский майор, Герой Советского Союза.

П

С 
 Пьянков, Сергей Васильевич (род. 1966) — российский географ, профессор ПГНИУ.

Я 
 Пьянков, Ян Степанович (1937—2000) — бригадир проходчиков Северо-Уральского бокситового рудника, Герой Социалистического Труда.



См. также